Madonna nera di Loreto – statua della Madonna Nera nella basilica della Santa Casa
 Madonna di Loreto – dipinto di Caravaggio noto anche come Madonna dei Pellegrini
 Madonna di Loreto – dipinto di Perugino
 Madonna di Loreto – dipinto di Raffaello Sanzio noto anche come Madonna del Velo
 Madonna di Loreto – dipinto di Domenico Malpiedi
 Madonna di Loreto (edifici e luoghi internazionali) – elenco di luoghi che fanno riferimento al culto della Madonna di Loreto

Pagine correlate 
 Santa Maria di Loreto